cinéma
 L'Amour qui tue, film muet français de Maurice de Féraudy (1908) ;
 L'Amour qui tue, film muet français de Léonce Perret (1911) ;
 L'Amour qui tue (A Fool There Was), film muet américain d'Emmett J. Flynn (1922) ;

télévision
 L'Amour qui tue, téléfilm français  de Laurent Heynemann (1982) ;
 L'Amour qui tue, épisode 31 de la série québécoise L'Amour avec un grand A (1991).